Кільсе-Чох (печера), Кільсе-Чох інша назва Кільсічек чи Килсичих — карстова печера в Криму, в північній частині Карабі-яйли за 600 метрів на захід від Карані-Коби.
 Кільсе-Чох-Опте (печера) — печера в Криму.
 Кільсе-Баїр — гора в Криму.
 Кільсе-Бурун (гора, 539 м) — гора в Криму.
 Кільсе-Бурун (гора, 712 м) — гора в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.